Dostál est un nom de famille d'origine tchèque.
 Hermann Dostal (1874-1930), compositeur autrichien
 Josef Dostál (né en 1993), kayakiste tchèque
  (1903-1999), botaniste tchèque
 Miroslav Dostál (1923-2015), joueur tchécoslovaque de basket-ball.
 Nico Dostal (1885-1981), compositeur autrichien
 Roman Dostál (né en 1970), biathlète tchèque 

 
en:Dostal